Auberlen är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Samuel Gottlob Auberlen (1758–1829), tysk musiker och sångkompositör
Wilhelm Amandus Auberlen (1798–1874), tysk skolmästare, musiker och kompositör
Karl August Auberlen (1824–1864), tysk evangelisk teolog
Wilhelm Auberlen (1860–1922), tysk målare och bildhuggare
 Bill Auberlen (född 1968), amerikansk racerförare

Tyska efternamn